Kadri bezeichnet:
Kadri, einen Vor- und Familiennamen
Kadri (Mangaluru), Ort im Subdistrikt (Tehsil) Mangaluru in Südindien
Kadri-Manjunath-Tempel, Hindutempel in Kadri, Subdistrikt Mangaluru, Südindien
Balakadri, eine Veranstaltung mit Quadrille-Tänzen auf der karibischen Insel Guadeloupe